Puebloviejo kan syfta på:

Colombia 

 Puebloviejo (kommun), Magdalena, 
 Puebloviejo (ort), Magdalena, 
 Aquitania (kommun), Boyacá, 
 Aquitania (ort), Boyacá,

Se aven
 Pueblo Viejo – flera